Rinderwahn bezeichnet:
 eine Erkrankung bei Rindern, siehe Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)
 Rinderwahn (Die Simpsons), eine Folge der Fernsehserie Die Simpsons

Siehe auch:
 BSE (Begriffsklärung)
 Rinderwahnsinn